

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Krub“ beginnt.

Krub 



Kruba 
 Krubasik, Edward G. (* 1944), deutscher Physiker und Manager
 Krubasik, Julian (* 1984), deutscher Kameramann, Fotograf und Videodesigner

Krube 
 Kruber, Klaus-Peter (* 1944), deutscher Politikdidaktiker

Krubi 
 Krúbi (* 1994), ungarischer Rapper

Krubk 
 Krubke, Erwin (1921–2016), deutscher Politiker (CDU)

Krubs 
 Krubsacius, Friedrich August (1718–1789), deutscher Architekt und Architekturtheoretiker